Chime, chimes ou CHIME peut faire référence à :

Sciences et techniques 

CHIME, un radiotélescope canadien.
 CHIME, un satellite d'observation de la Terre de l'Agence spatiale européenne.

Personnalités 
 Chime Rinpoché (1941- ), moine tibétain,
  (1991- ), bouddhiste,
 Terry Chimes (1956- ), musicien.

Divers 
Chime, un jeu vidéo lancé en 2010,
Chimes, un instrument de percussion